Токарев може да се отнася за:

 Фьодор Токарев (1871-1968), съветски конструктор на оръжия
 Валери Токарев (р. 1952), руски космонавт